L'adjectif organique qualifie ce qui a trait aux organes au sens strict, ou plus généralement à la constitution du vivant ou à des fonctions essentielles (du vivant ou d'autres structures).

Sciences et techniques

Art & Architecture 

 L'architecture organique est une philosophie architecturale qui s'intéresse à  l'harmonie entre l'habitat humain et le monde naturel.
 C'est aussi un concept de design industriel, explicité par Eliot Noyes, à l'occasion de l'exposition « Organic Design in Home Furnishings » de 1941 au MoMA.

Chimie 
 La chimie organique est la chimie du carbone et de ses composés.
 Un composé organique est un composé dont l'un des éléments chimiques constitutifs est le carbone (à l'exception de quelques molécules simples, considérées comme minérales).
 La matière organique est la matière fabriquée par les êtres vivants.

Médecine 

 La médecine organique est une approche de la maladie basée sur le corps et la matérialité des organes, par opposition à celle qui approche les troubles de l'esprit ou du psychisme (psychiatrie dynamique).

Sciences humaines et sociales

Droit 
 Une loi organique est une loi relative à l'organisation des pouvoirs administratifs.

Économie 
 La croissance organique est la croissance du chiffre d'affaires d'une entreprise liée à une augmentation de ses ventes en volume ou en prix (liée à une hausse de la qualité).

Philosophie et politique 
 Qui est en rapport avec la doctrine organiciste.

Culture et société 
 L'adjectif « organique » est parfois utilisé, par anglicisme, dans le sens qu'a l'adjectif anglais organic appliqué aux pratiques agricoles, c'est-à-dire « sujet à certains critères environnementaux » (organic farming/« agriculture biologique », organic certification/« label d'agriculture biologique », organic product/« produit bio »). On parle ainsi de « cuir organique » pour des produits d'origine végétale imitant le cuir.